Halsey peut faire référence à :

Toponymes 

 Halsey, ville située dans le Nebraska ;
 Halsey, ville américaine située dans l’Oregon.

Personnalités

Patronyme 
(par ordre alphabétique de prénom)
 Brad Halsey (1981-2014), joueur de baseball américain ;
 Brett Halsey (1933-), acteur américain ;
 John Halsey (?-1708),  corsaire puis pirate américain ;
 Richard Halsey (né en 1940), monteur américain ;
 Simon Halsey (né en 1958), chef de chœur britannique ;
 William F. Halsey (1882-1959), amiral de la marine.

Pseudonyme 

 Halsey (née en 1994), chanteuse et compositrice américaine ;

Personnages de fiction 
 Catherine Halsey, personnage fictif dans le jeu vidéo Halo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme